Суперкубок Саудівської Аравії з футболу 2013  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2013 року між чемпіоном Саудівської Аравії клубом Аль-Фатех та володарем Королівського кубка Саудівської Аравії клубом Аль-Іттіхад.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2013
Саудівська Аравія
Серпень 2013
2013 у Саудівській Аравії